Ariobarzanes (sátrapa de Pérsis) (368–330 a.C.) — governador e comandante militar persa que morreu comandando a última linha de defesa persa na Batalha do Portão Persa contra Alexandre, o Grande

Governantes do Ponto 
Ariobarzanes I de Cio (fim do ) — primeiro sátrapa de Cio ao serviço dos persas
Ariobarzanes II de Cio (r. 363–337 a.C.) — sátrapa ao serviço dos persas
Ariobarzanes do Ponto (r. ca. 266–250 a.C.) — segundo rei do Ponto

Reis da Capadócia 
Ariobarzanes Filorromano (r. 93–63 a.C.) — ou Ariobarzanes II
Ariobarzanes II da Capadócia (r. 63/62 – ca. 51 a.C.) — ou Ariobarzanes Filopátor
Ariobarzanes III da Capadócia (r. ca. 51–42 a.C.) — ou Ariobarzanes Eusébio Filorromano

Reis da Média Atropatene 
Ariobarzanes II de Atropatene (28/20 a.C. – 4 d.C.)
Artavasdes IV (r. 4 – 6 ou 10/11 d.C.) — ou Ariobarzanes III

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes